Истмина () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Чоко. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 8 марта 1836 года. Муниципалитет Истмина был выделен в отдельную административную единицу в 1874 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, к востоку от горного хребта Баудо, на берегах реки Сан-Хуан, на расстоянии приблизительно 57 километров к югу от города Кибдо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 55 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Истмина граничит на севере с территориями муниципалитетов Эль-Кантон-де-Сан-Пабло, Уньон-Панамерикана и Тадо, на северо-востоке — с муниципалитетом Рио-Иро, на востоке — с муниципалитетом Медио-Сан-Хуан, на юго-востоке — с муниципалитетом Сипи, на юге — с муниципалитетом Литораль-де-Сан-Хуан, на юго-западе — с муниципалитетом Бахо-Баудо, на северо-западе — с муниципалитетом Медио-Баудо. Площадь муниципалитета составляет 2480 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 25 351 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 47,8 % от населения Истмины, женщины — соответственно 52,2 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 91,4 % от населения города; индейцы — 4,5 %; белые и метисы — 4,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 81,5 %.

Экономика 
63,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 28,4 % — предприятия сферы обслуживания, 7,4 % — промышленные предприятия, 0,7 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 13 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Чоко